Valdés  ist eine Gemeinde im Westen der Autonomen Gemeinschaft Asturien, an der Costa Verde in Spanien gelegen. Der Hauptort ist Luarca.

Lage 
Valdés liegt am Golf von Biscaya und hat bei einer Fläche von 353,52 Quadratkilometern  Einwohner (Stand ). Valdés liegt an der Küstenstraße A8 auf halbem Weg zwischen Gijón und Galicien.

Wirtschaft

Bevölkerungsentwicklung 
Quelle:

Politik 
Der 1987 auf 17 Sitze reduzierte Gemeinderat wird alle 4 Jahre gewählt, und ist wie folgt unterteilt:

Parroquias 

Die Gemeinde ist in 15 Parroquias unterteilt.

Barcia ist der Platz des Arabischen Soldatenfriedhofs.

Söhne und Töchter der Gemeinde 
 Miguel de Luarca (1540–1591), Soldat; einer der ersten Botschafter von Spanien in China und Schriftsteller
 Álvaro de Albornoz (1879–1954), Rechtsanwalt, Autor und Politiker
 Fernán Coronas (1884–1939), Pseudonym von Galo Antonio Fernández, Schriftsteller
 Severo Ochoa de Albornoz (1905–1993), spanisch-US-amerikanischer Biochemiker
 Nené Losada (1921–2009), geboren als Carmen Losada Rico, Dichterin
 Manuel Gil Parrondo y Rico (1921–2016), Filmemacher
 Margarita Salas Folgueras (1938–2019), Biochemikerin
 Borja Vidal Fernández Fernández (* 1981), katarischer Handball- und Basketballspieler spanischer Herkunft

Quellen 

 Bevölkerungszahlen siehe 
 Postleitzahlen 
 Koordinaten und Höhenangaben am Sitz der Gemeindeverwaltung aus Google Maps

Weblinks 

 Offizielle Website
 Federación Asturiana de Concejos
 Diverses über Luarca und Valdés
 Fotos von Luarca

Ort in Asturien
Ort am Jakobsweg (Camino de la Costa)